Chapman River ist der Name folgender Flüsse in Australian:

 Chapman River (Queensland)
 Chapman River (Durack River), Nebenfluss des Durack River in Western Australia
 Chapman River (Indischer Ozean), Fluss in Western Australia